Jugoslaviska kan syfta på

Jugoslavien – en serie statsbildningar 1918–2006 på Balkanhalvön
 Jugoslaviska – ett språk officiellt kallat serbokroatiska